Санта Сесилија Дос има више значења:

 Санта Сесилија Дос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Сесилија Дос (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику